Piaggio & C. SpA (произносится Пьяджо) — итальянская машиностроительная компания, известный производитель мотороллеров (скутеров) и мотоциклов (крупнейший в Европе, контролирует 40 процентов рынка). Штаб-квартира — в городе Понтедера (провинция Пиза, Тоскана).

История 
Компания Piaggio основана Ринальдо Пьяджо в 1884 году. Выпускала корабли, самолёты и промышленное оборудование. В послевоенные годы Энрико Пьяджо (ит.), сын основателя компании, решил сконцентрироваться на производстве нужной восстанавливающейся после войны бедной стране лёгкой мототехники. Компания приобрела известность с 1946 года, когда начала выпуск мотороллеров Vespa.

После смерти Энрико Пьяджо, в 1965 году, контроль над компанией получило семейство Аньелли, владельцы концерна Fiat. В 1964 году авиационное подразделение компании выделилось в отдельную компанию IAM Rinaldo Piaggio (сейчас — Piaggio Aero). В конце 1960-х годов концерн приобрел известную мотоциклетную компанию Gilera, а модельная гамма пополнилась 50-кубовыми мопедами.

К 2000-м годам финансовое положение Piaggio стало весьма незавидным. В 1999 году контроль над компанией перешел к фонду Morgan Grenfell — лондонскому подразделению Deutsche Bank. В 2003 году большая часть компании была продана миланской инвестиционной компании IMMSI, собственником которой стал известный итальянский бизнесмен Роберто Коланинно (ит.), ранее стоявший во главе Olivetti и Telecom Italia. Под управлением Коланинно компания вышла из кризиса, стала приносить прибыль. В 2006 году Piaggio стала публичной компанией, акции которой торгуются на Миланской бирже (ит.).

Собственники и руководство 
Контроль над 55 % Piaggio принадлежит компании IMMSI.

Деятельность 
Компания производит мототехнику (мотоциклы, мотороллеры) под такими марками как Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi и Scarabeo. Также компания выпускает легкую трёх- и четырёхколёсную технику под марками Ape, Porter и Quargo.

Современная модельная гамма включает в себя скутеры с двигателями рабочим объёмом от 50 до 800 см³.

Показатели деятельности 
За 2008 год Piaggio реализовала 648,6 тыс. транспортных средств, в том числе 470,5 тыс. — двухколёсных. Численность персонала на 31 декабря 2008 года — 6,2 тыс. Выручка компании за 2008 год составила 1,57 млрд евро (за 2007 год — 1,69 млрд), чистая прибыль — 43,3 млн евро (60,0 млн евро).
В апреле 2019 итальянский концерн Piaggio Group открыл пятисотый по счёту универсальный магазин двухколёсной техники своих брендов. В салонах Motoplex по всему миру предлагаются мотоциклы и скутеры основных брендов, входящих в группу Piaggio - это собственно Piaggio, а также легендарная Vespa, плюс Aprilia и Moto Guzzi.

Примечания

Ссылки 

 
 

Компании Италии
Техника Италии
Производители мотоциклов
Производители мотороллеров